EPS kan syfta på:

 EPS – ett filformat för framförallt vektorgrafik, men används även för rastergrafik, se Encapsulated PostScript.
 EPS – stötdämpande material i förpackningar, isolering, eller som en billigare variant av stuckatur, se Expanderad polystyren
Earnings per share – vanligt använt nyckeltal vid företagsvärdering. Ställer företagets resultat i relation till aktiepriset, se Earnings Per Share
 Espoon PalloSeura – en finsk idrottsklubb